A pick-up egy olyan kisteherautó vagy terepjáró, amelynek hátsó részén lapos, nyitott vagy nyitható rakfelület van. 

Ez a típusú jármű az Egyesült Államokban jelent meg először. A Ford már a 20. század elején bemutatta első „pick-up” verzióit.

Európa 
Európában a személyautó modelleken alapuló pick-upok sokáig gyakoriak voltak. Az egykori NDK-ban a Wartburg 353 autó egy változatát pick-upként is forgalmazták és az exportban különösen népszerű volt Magyarországon. 

Az utóbbi időig az európai pick-up-piacot a japán gyártók uralták, akik a járműveket többnyire dízelmotorokkal szerelték fel. Ilyen például a Toyota Hilux, a Mitsubishi L200, a Mazda BT-50, a Nissan Navara vagy az Isuzu D-Max.

Észak-Amerika 
Észak-Amerikában ezeket az autókat leginkább személygépkocsiként használják, és 2015 körül az Egyesült Államokban eladott járművek kb. 18% -át teszik ki.

A világ többi része 
A fejlődő országokban (és Ázsia néhány fejlettebb országában is) a pick-up-okat széles körben használják univerzális haszongépjárműként. Ezek a járművek szinte kizárólag japán vagy helyi gyártóktól származnak. A spanyolul beszélő országokban (különösen Latin-Amerikában) ezeket a járműveket camionetá-knak nevezik , ami „teherautó”-t jelent; Dél-Afrikában, valamint Namíbiában bakkies néven ismertek.

Típusok

Current: chassis cab

Below are vehicles manufactured in chassis cab configuration only. While they can be fitted with pickup beds, they are not strictly considered pickup trucks.



Fordítás

Jegyzetek 

Járművek